River Queen peut désigner :
 River Queen, un bateau à roues à aubes opérant comme ferry desservant les îles de Martha's Vineyard et Nantucket à la fin des années 1800 ;
 , un film de Vincent Ward sorti en 2005.